Die Superettan 2016 war die 17. Spielzeit der zweithöchsten schwedischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 88. Spielzeit seit der offiziellen Einführung einer solchen im Jahr 1928. Die Saison begann am 3. April 2016 mit dem ersten Spieltag und endete mit dem 30. Spieltag am 5. November 2016.

Als Absteiger aus der Allsvenskan nahmen Åtvidabergs FF und Halmstads BK teil. Aufsteiger aus der Division 1 waren Dalkurd FF aus Borlänge (Nordstaffel), Trelleborgs FF (Südstaffel) und Örgryte IS aus Göteborg (Gewinner der Relegation).

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Abschlusstabelle 

|}

Relegation 
Der 3. der Superettan 2016 spielte gegen den 14. der Allsvenskan 2016 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Das Hinspiel fand am 17. und das Rückspiel am 20. November 2016 statt. Der Sieger qualifizierte sich für die Allsvenskan 2017.

|}

Die Plätze 13. und 14. der Superettan 2016 spielten gegen die jeweils 2. der Nord-/Südstaffel der Division 1 2016 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Die Hinspiele fanden am 9. und 13. November 2016, die Rückspiele am 13. und 16. November 2016 statt. Die beiden Sieger qualifizierten sich für die Superettan 2017.

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Offizielle Website der Superettan

Einzelnachweise 

2016
Fußballsaison 2016